Roquebrune-Cap-Martin puede referirse a:

Toponimia:
Rocabruna (Camprodón)
Rocabruna (Cap Martin)

Monumentos:
Castillo de Rocabruna